Lozova ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Lozova (Galați), Dorf im Kreis Galați
 in der Republik Moldau:
 Lozova (Strășeni), Gemeinde im Rajon Strășeni

Siehe auch: Losowa (Begriffsklärung)